Fulvio Valbusa (1969-), un ancien skieur de fond italien, frère de Sabina Valbusa ;
 Sabina Valbusa (1972-), une skieuse de fond italienne, sœur de Fulvio Valbusa ;
 Vania Valbusa (1986-), une femme politique italienne.